Казаки-разбойники:

 Казаки-разбойники — детская игра
 «Казаки-разбойники» — советский фильм 1979 года, режиссёр — Валентин Козачков
 «Казаки-разбойники» — российский четырёхсерийный телевизионный фильм 2008 года, режиссёр — Константин Статский

См. также 
 Казаки (значения)